Carlotta Sofia di Sassonia-Coburgo-Saalfeld (1731-1810) – principessa di Sassonia-Coburgo-Saalfeld e, per matrimonio, Principessa Ereditaria di Meclemburgo-Schwerin
 Carlotta Sofia di Anhalt-Bernburg (1696-1762) – nobile dell'Anhalt-Bernburg e principessa del Schwarzburg-Sondershausen

Pagine correlate 
 Sofia Carlotta